Tu vuò fà l’americano (; ) — неаполитанская песня итальянского певца Ренато Карозоне.

Песня была написана в 1956 году для радиоконкурса музыкального издательства «Casa Ricordi». Автором текста выступил Ниса (псевдоним Николы Салерно), а музыку, сочетающую в себе свинг с джазом, написал сам Карозоне. Песня сразу же стала крупным хитом и самой известной песней Карозоне. В 1960 году она прозвучала в романтической комедии «Это началось в Неаполе», где её исполнила Софи Лорен. В 1999 году песню исполнил Розарио Фьорелло в фильме «Талантливый мистер Рипли».

В песне речь идёт об итальянском парне, который и хотел бы быть американцем, но зависит от денег родителей и поэтому способен лишь на имитацию американского образа жизни — пьёт виски с содовой, танцует рок-н-ролл, играет в бейсбол, курит Camel. Песня рассматривается как сатира на процесс американизации, который накрыл Италию в первые послевоенные годы, но юг страны по-прежнему сохранял национальные сельские традиции.

В 2000 году кавер-версию этой песни сделал Брайан Сетцер («Americano»), в 2005 — Лу Бега («You Wanna Be Americano»), в 2010 — Yolanda Be Cool («We No Speak Americano»), в 2015 — Hetty & the Jazzato Band (Tu vuò fa l’americano). Исполняли эту песню и другие артисты, среди которых The Puppini Sisters, Валерий Леонтьев и Жанна Фриске (на русском языке).

Примечания

Ссылки 

Песни 1956 года
Песни Италии